Зубович — білоруське прізвище. Відомі носії:

Персоналії 
 Зубович Віктор Сигізмундович (нар. 1959) — український вчений-літературознавець.
 Зубович Дмитро Іванович (1820—1887) — український актор.
 Зубович Єгор В'ячеславович (нар. 1989) — білоруський футболіст.
 Зубович Костянтин Михайлович (1901—1944) — Герой Радянського Союзу.

Білоруські прізвища